O Jabal Al-Mukaber Club é um clube de futebol palestino com sede em Jerusalém.

História 
A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol..

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina